Євроліга з пляжного футболу 2016  — 19-й турнір з пляжного футболу. Проходить в 4 стадії: 3 кваліфікаційні і Суперфінал та Фінал на підвищення. Кожна команда з Дивізіону А є учасником двох кваліфікаційних стадій, а кожна команда з Дивізіону Б в одній. За результатами двох стадій вісім найкращих команд Дивізіону А проходять до Суперфіналу, де розіграють титул. А сім кращих команд Дивізіону Б та найгірша команда Дивізіону А потрапляють до Фіналу на підвищення, де розіграють вихід до Дивізіону А.

Етапи

Учасники

Дивізіон А

Дивізіон Б

Кваліфікаційний раунд 1

Дивізіон А

Група 1

Група 2

Дивізіон Б

Кваліфікаційний раунд 2

Дивізіон А

Група 1

Група 2

Дивізіон Б

Група 1

Група 2

Кваліфікаційний раунд 3

Дивізіон А

Група 1

Група 2

Дивізіон Б

Фінальні таблиці

Дивізіон А

Дивізіон Б 

Примітка: Оскільки кількість матчів, зіграних командами з Дивізіону Б різниться, то фінальні позиції встановлюються за середніми очками замість їх кількості. 

Умовні позначення:
(К) - Кваліфікований до Суперфіналу або Фіналу на підвищення як переможець групи
(к) - Кваліфікований до Суперфіналу або Фіналу на підвищення як не переможець
(П) - Потрапив до Фіналу на підвищення як остання команда Дивізіону А
(В) -  Втратив шанси на кваліфікацію до Суперфіналу або Фіналу на підвищення

Фінал на підвищення

Груповий етап

Група 1

Група 2

Плей-оф

Плей-оф за сьоме місце

Плей-оф за п'яте місце

Плей-оф за третє місце

Фінал

Суперфінал

Група 1

Група 2

Плей-оф

Плей-оф за сьоме місце

Плей-оф за п'яте місце

Плей-оф за третє місце

Суперфінал

Посилання 
 Пляжний футбол  
 Перший раунд  
 Другий раунд  

2016
Спортивні події 2016